Il doppio del WTA Aix-en-Provence Open 1988 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1988.

Nathalie Herreman e Catherine Tanvier erano le detentrici del titolo e hanno battuto in finale 6–4, 7–5  Sandra Cecchini e Arantxa Sánchez.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Nathalie Herreman /  Catherine Tanvier (campionesse)
 Sandra Cecchini /  Arantxa Sánchez (finale)
 Sabrina Goleš /  Patricia Tarabini (secondo turno)
 Julie Halard /  Nathalie Tauziat (secondo turno)

 Ingelise Driehuis /  Marcella Mesker (quarti di finale) 
 Andrea Betzner /  Wiltrud Probst (secondo turno) 
 Neige Dias /  Judith Wiesner (quarti di finale) 
 Alexia Dechaume /  Emmanuelle Derly (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

WTA Aix-en-Provence Open 1988